UEFA Liga nacija 2018./2019. je prva sezona UEFA-ine Lige nacija, međunarodnog nogometnog natjecanja europskih nacionalnih seniorskih reprezentacija članica UEFA-e. Natjecanje po skupinama održano je od 6. rujna do 20. studenoga 2018., a završnica natjecanja u lipnju 2019. kada je odlučen pobjednik Lige nacija. Natjecanje je poslužilo i kao dio kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2020.

Format natjecanja 
Format i raspored Lige nacija odobrio je Izvršni odbor UEFA-e 4. prosinca 2014. Prema odobrenom formatu, 55 reprezentacija UEFA-e podijeljene su u četiri grupe (nazvanih "Lige"): 12 reprezentacija u ligi A, 12 u ligi B, 15 u ligi C i 16 reprezentacija u ligi D. U sezoni 2018./2019. reprezentacije su raspoređene po ligama prema UEFA-inom koeficijentu nakon završenih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2018.

Svaka liga ima po četiri skupina (s tri ili četiri reprezentacija u skupini) u kojima se reprezentacije bore međusobno kod kuće i u gostima te će tako svaka reprezentacija u skupinama igrati četiri ili šest utakmica u rujnu, listopadu i studenom 2018.

U najjačoj ligi, ligi A, reprezentacije će se natjecati kako bi postali prvaci Lige nacija. Četiri pobjednika skupina lige A igrat će u završnici Lige nacija koja će se održati u lipnju 2019., a sastoji se od dva polufinala, utakmice za 3. mjesto i jednog finala. Polufinalni parovi, kao i formalni domaćini utakmice za 3. mjesto te finala bit će odlučeni ždrijebom početkom prosinca 2018., dok će zemlju domaćina izabrati izvršni odbor UEFA-e između četiri kvalificirane reprezentacije, a pobjednik završnice će postati prvi prvak UEFA-ine Lige nacija.

Reprezentacije se također natječu za promociju u višu ili ispadanje u nižu ligu. U svakoj ligi četiri pobjednika skupina (osim lige A) stječu pravo igranja u višoj ligi sljedeće sezone natjecanja, dok reprezentacije koje završe zadnje u skupinama (osim lige D) sljedeću sezonu igraju u nižoj ligi. Međutim, u ligi C jedna skupina ima tri, a ostale skupine po četiri reprezentacija pa će u nižu ligu ispasti tri četvrtoplasirane i najlošija trećeplasirana reprezentacija u skupinama.

Raspored 
U nastavku je raspored Lige nacija sezone 2018./19.

Raspored utakmica potvrdila je UEFA 24. siječnja 2018. nakon održanog ždrijeba.

Ždrijeb 

Reprezentacije su svrstane u lige prema UEFA-inom koeficijentu za nacionalne reprezentacije nakon završetka grupne faze Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 11. listopada 2017. Raspored reprezentacija po jakosnim skupinama objavljen je 7. prosinca 2017.

Ždrijeb skupina održan je 24. siječnja 2018. u Lausanni, Švicarska.

Zbog političkih razloga, Armenija i Azerbajdžan te Rusija i Ukrajina nisu mogli biti izvučeni u istoj skupini. Zbog zimskih vremenskih ograničenja, skupine nisu smjele sadržavati više od dvije sljedećih reprezentacija: Norveška, Finska, Estonija, Litva. A zbog ograničenja velikih putovanja, skupine nisu smjele sadržavati više od jednog sljedećih parova reprezentacija: Andora i Kazahstan, Ovčji otoci i Kazahstan, Gibraltar i Kazahstan, Gibraltar i Azerbajdžan.

Liga A

Završnica natjecanja

Liga B

Liga C

Položaji trećeplasiranih

Liga D

Ukupni poredak

Izvori

Vanjske poveznice 

2018-19